Poddúbnoie (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia
 Poddúbnoie (Vorónej), localitat de la província de Vorónej, a Rússia